Karel de Grote
Carolus Magnus (mijn), een steenkoolmijn in Übach-Palenberg
N.S.V. Carolus Magnus, de oudste studentenvereniging van Nijmegen